Het ATP-toernooi van Istanboel 2017 (met de officiële naam TEB BNP Paribas Istanbul) werd gespeeld van 1 tot en met 7 mei 2017. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Koza World of Sports facility in Istanboel.

Het toernooi van 2017 trok een teleurstellend aantal van 7.600 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Istanboel
2017